Дже́ксон () — поширене англійське прізвище, буквально означає — «син Джека». Також, чоловіче особове ім'я або топонім.

Персоналії 
 Джексон (прізвище) — список носіїв прізвища
 Джексон (ім'я) — список носіїв імені

Топоніми

Джексон — гора (3184 м) на Антарктичному півострові, в Землі Палмера.

Джексон — гора (2434 м) в Південних Альпах, в регіоні Кентербері, на Південному острові.

Джексон (округ) — назва більше 2-х десятків округів у різних штатах США.
 Джексон — місто, штат Алабама
 Джексон — місто, штат Каліфорнія
 Джексон — місто, штат Джорджія
 Джексон — місто, штат Кентуккі
 Джексон — місто, штат Луїзіана
 Джексон — місто, штат Мен
 Джексон — місто, штат Мічиган
 Джексон — місто, штат Міннесота
 Джексон — місто, штат Міссісіпі
 Джексон — місто, штат Міссурі
 Джексон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Джексон — місто, штат Нью-Йорк
 Джексон — місто, штат Північна Кароліна
 Джексон — місто, штат Огайо
 Джексон — місто, штат Південна Кароліна
 Джексон — місто, штат Теннессі
 Джексон — місто в окрузі Адамс, штат Вісконсин
 Джексон — місто в окрузі Бернетт, штат Вісконсин
 Джексон — місто в окрузі Вашингтон, штат Вісконсин
 Джексон — місто, штат Вайомінг
 Джексон — селище, штат Небраска
 Джексон Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Джексон Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсільванія
 Джексон Тауншип — селище в окрузі Кембрія, штат Пенсильванія
 Джексон Тауншип — селище в окрузі Колумбія, штат Пенсильванія
 Джексон Тауншип — селище в окрузі Дофін, штат Пенсильванія
 Джексон Тауншип — селище в окрузі Грін, штат Пенсильванія
 Джексон Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсильванія
 Джексон Тауншип — селище в окрузі Лебанон, штат Пенсильванія
 Джексон Тауншип — селище, штат Пенсильванія
 Джексон Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія
 Джексон Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсильванія
 Джексон Тауншип — селище в окрузі Монро, штат Пенсильванія
 Джексон Тауншип — селище в окрузі Нортамберленд, штат Пенсильванія
 Джексон Тауншип — селище в окрузі Перрі, штат Пенсильванія
 Джексон Тауншип — селище в окрузі Снайдер, штат Пенсильванія
 Джексон Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсильванія
 Джексон Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсильванія
 Джексон Тауншип — селище в окрузі Венанго, штат Пенсильванія
 Джексон Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія
 Джексон — селище, штат Вісконсин
 Джексон — гора (3064 м) у хребті Льюїса, в Скелястих горах (Монтана)

Див. також 
 Гартсфілд-Джексон
 Порт-Джексон